Погорелец — топоним и фамилия.
 Погорелец, Иван Ефимович (1926—2010) — оператор стана горячей прокатки Челябинского металлургического завода, Герой Социалистического Труда.

Белоруссия 
 Погорелец — деревня в Щучинского района Гродненской области.
 Погорелец — деревня в Пуховичском районе Минской области, Ветеревичский сельсовет.
 Погорелец — деревня в Пуховичском районе Минской области, Селецкий сельсовет.

Россия 
 Погорелец — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Погорелец — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Погорелец — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Погорелец — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
Погорелец — деревня в Удомельском районе Тверской области.
Погорелец — до 2019 г. название деревни Погорелец-Липенский в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Погорелец — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Погорелец-Воскресенский
Погорелец-Липенский
 Погорелец-Хваловский